Soro kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Soro (distrikt), Southern Nations, Hadiya Zone,

Indien 

 Soro (ort), Odisha, Bāleshwar,

Indonesien 

 Desa Soro, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar